Wanda Ostrowska (1924–1990) – polska pszczelarz
 Wanda Ostrowska (1933–1994) – polska aktorka
 Wanda Ostrowska – polska tenisistka, wicemistrzyni kraju, trenerka

Przypisy